Арменија има више значења:

 Јерменија
 Арменија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Арменија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Арменија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Арменија (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику